La Polska Liga Koszykówki 2018-2019 è stata l'85ª edizione del massimo campionato polacco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio dello .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
  Sito ufficiale

Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019
2018-2019